Bobovac puede referirse a:
 Bobovac, ciudad fortificada medieval en Bosnia-Herzegovina.
 Bobovac, localidad de Croacia en el condado de Sisak-Moslavina.
 Bobovac, una revista de Bosnia-Herzegovina en croata editada desde 1995.